To skibe i den danske Marine har haft navnet Rolf Krake. Navnet henviser til en dansk sagnkonge.

 Panserbatteriet Rolf Krake: Det første danske panserskib, søsat i 1863 og indgået i tjeneste samme år. Særdeles aktivt i 2. slesvigske krig.
 Fregatten F342 Rolf Krake: Søsat 1941 som HMS Calpe af Hunt II-klassen. Ankom til Danmark 1952 og indgik i flåden i 1954. Udgik 1962. 

Indeks over skibsnavne